Xerxes Orôntida da Arménia ou também Xerxes da Arménia foi rei da Arménia da dinastia orôntida. Reinou de 226 a.C. a 212 a.C. foi antecedido nos comandos do reino por Arsames e foi sucedido no trono por Abdissares.

Referências 
 Johann Gustav Droysen, Geschichte des Hellenismus, vol. ii. p. 73
 Joseph Hilarius Eckhel, vol. iii. p. 204.

Reis orôntidas da Armênia
Armênios do século III a.C.